Der GFL International Atlantic Cup war ein von 2015 bis 2018 ausgetragener Europapokal-Sportwettbewerb für europäische Vereinsmannschaften im American Football. Er war neben der European Football League (EFL) und dem Big6 EuroBowl der dritte Vereinswettbewerb der German Football League International (GFL International). Er war der Nachfolgewettbewerb des von 2009 bis 2014 ausgetragenen EFAF Atlantic Cup.

2015 
Am GFL International Atlantic Cup 2015 nahmen die Mannschaften Groningen Giants, Belfast Trojans, Ghent Gators und Dudelange Steelers teil. Der Cup wurde im letzten Septemberwochenende in Groningen ausgetragen.

Quelle:

2016 
Der GFL International Atlantic Cup 2016 fand am 24. und 25. September im Stade J.F. Kennedy in Düdelingen, Luxemburg statt.

Quelle:

2017 
2017 kam es zu einer Änderung bei den beteiligten Ländern. Nachdem Belgien und die Niederlande in die EFL aufstiegen, nahmen Rumänien und Frankreich die Plätze neben Irland ein. Da Frankreichs Vertreter, Les Diables Rouges, aufgrund eines Flugausfalles nicht teilnehmen konnte, wurde das Turnier auf ein Finale der beiden verbliebenen Teams beschränkt. Das Spiel fand am 25. November in Dublin statt. Im Finale besiegten die Dublin Rebels die Bucharest Rebels 42:14, womit Dublin erstmals das Finale gewann.

2018 
2018 wurden die rumänischen Bucharest Rebels, die niederländischen Hilversum Hurricanes, die irischen Dublin Rebels und die französischen Diables Rouges de Villepinte eingeladen. Die Rebels sagten ihre Teilnahme jedoch ab. Mit zwei Siegen gewannen die Franzosen, die Niederländer verloren beide Spiele.

Einzelnachweise 

Internationaler American-Football-Wettbewerb
American Football (Europa)
Erstveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Europa
American-Football-Geschichte
Letzte Veranstaltung 2018